Meltz ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Meltz (1878–1929), deutscher Jurist und Politiker
 Raphaël Meltz (* 1975), französischer Schriftsteller
Weiteres:
 Olivia Meltz, Pseudonym
Siehe auch:
 Melz